Por diálogo se puede entender:

 el discurso oral o escrito en que interactúan varios participantes, también llamado conversación o charla;
 el género literario en forma de diálogo;
 lacomposición musical en forma de diálogo entre voces o instrumentos;
 el cuadro de diálogo que forma parte de la interfaz gráfica de algunos programas de ordenador.